Böjning kan syfta på:

 Böjning (hållfasthetslära) – en utböjning med främst deformation i strukturens normalriktning
 Böjning (grammatik) – en term inom grammatiken
 Böjningsform – de varianter av ett ord som tillsammans bygger upp ordets paradigm
 Böjningsmönster – ett ords olika böjningsformer betraktade som mönster för en grupp ord